Termin SEH ima više značenja.

 Lipid-fosfatna fosfataza, enzim
 Hidroliza rastvornog epoksida, enzim